Шокотов — русская фамилия; имеет женскую форму Шокотова.

Известные носители 
 Шокотов, Алексей Андреевич (в монашестве Антоний ; 1799—1871) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишинёвский и Хотинский.
 Шокотов, Сергей Николаевич (1913—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, разведчик, ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.